Challhöchi bezeichnet:

 einen Bergrücken zwischen Leimental und Laufental, siehe Challpass
 einen Pass im Oberbaselbiet, siehe Challhöchi (Pass)